Куско́во — топоним в России:
 Кусково — архитектурно-художественный ансамбль XVIII в. на востоке Москвы.
 Кусково — лесопарк, созданный в 1935 году на территории усадьбы Кусково.
 Кусково — железнодорожная станция Горьковского направления МЖД в Москве.
 Кусково — бывший населённый пункт Московской губернии и уезда, сначала — село, с 1925 года — город, с 1938 года — в составе Перова, с 1960 — в составе Москвы.
 Кусково — деревня в Можайском городском округе Московской области.
 Кусково — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Кусково — деревня в Томском районе Томской области.